Регнув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Равский повят, Лодзинское воеводство. Население — 1872 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Аннослав
 Казимежув
 Новы-Регнув
 Подскарбице-Крулевске
 Подскарбице-Шляхецке
 Регнув
 Рыльск
 Рыльск-Дужы
 Рыльск-Малы
 Славкув
 Совидул
 Вулька-Строньска

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Равска
 Гмина Целёндз
 Гмина Рава-Мазовецка
 Гмина Садковице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства